El término "Parabellum" o "Para Bellum" hace referencia a varios artículos:

Armas de fuego 
 Parabellum (1898), pistola desarrollada por Georg Luger en Alemania.
 9 × 19 mm Parabellum, el cartucho diseñado para la pistola Parabellum.

Expresión latina 
 «Si vis pacem, para bellum» (si quieres la paz, prepárate para la guerra), la máxima latina derivada de una frase del escritor romano Vegecio.

Cine 
 John Wick: Chapter 3 - Parabellum, una película estadounidense de acción y suspenso.

Música 
 Parabellum (1983-1991), banda colombiana de metal.
 Parabellum (1985-1998 y 2003-2011), banda vasca de punk rock.
 Parabellum (1984-1991 y 1997-2014), banda francesa de punk rock.
 La Parabellum del buen psicópata, canción del disco ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado (1989) de la banda argentina de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (1976-2001).